River Glass kan syfta på följande platser:

Isle of Man 

 Glass (flod),

Storbritannien 

 River Glass (vattendrag i Storbritannien), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar